
Molekulska formula -{C4H9NO2}- se može odnositi na:

 Alfa-aminobuterna kiselina
 Beta-aminobuterna kiselina
 Gama-aminobuterna kiselina (GABA)
 3-Aminoizobuterna kiselina
 Butil nitrit
 Dimetilglicin